Jo-Wilfried Tsonga era o atual campeão, mas preferiu competir na Copa Hopman. Richard Gasquet conquistou o título, derrotando Nikolay Davydenko 3–6, 7–6(7–4), 6–3 na final.

Cabeças de chave
Os quatro primeiros cabeças de chave avançam diretamente à segunda rodada.

 David Ferrer (Semifinais)
 '''Richard Gasquet (Campeão)
 Philipp Kohlschreiber (Segunda rodada)
 Mikhail Youzhny ''(Segunda rodada)

<ol start=5>
  Jérémy Chardy ''(Primeira rodada)
  Viktor Troicki ''(Segunda rodada)
  Feliciano López ''(Primeira rodada)
  Pablo Andújar (Primeira rodada)
</ol>

Chave

Finais

Metade superior

Metade inferior
{{16TeamBracket-Compact-Tennis3-Byes
| RD1=Primeira rodada
| RD2=Segunda rodada
| RD3=Quartas de final
| RD4=Semifinais

| RD1-seed01=5
| RD1-team01= J Chardy
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= D Brands
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03=WC
| RD1-team03= M Safwat
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= JM Ali Mutawa
| RD1-score04-1=0
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= G Monfils
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= MS Zayed
| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= I Dodig
| RD1-score07-1=6<sup>5
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= P Kohlschreiber
| RD1-score08-1=7<sup>7
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=6
| RD1-team09= V Troicki
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= B Phau
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=4

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= L Lacko
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= G García-López
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=4

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= G Žemlja
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= F Fognini
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=4

| RD1-seed15=Q
| RD1-team15= J Hernych
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= R Gasquet
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= D Brands
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=6
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=WC
| RD2-team02= M Safwat
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3=2

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= G Monfils
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3=6
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= P Kohlschreiber
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=4

| RD2-seed05=6
| RD2-team05= V Troicki
| RD2-score05-1=3
| RD2-score05-2=5
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= L Lacko
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=7
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= G Žemlja
| RD2-score07-1=7<sup>9
| RD2-score07-2=4
| RD2-score07-3=6<sup>3
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= R Gasquet
| RD2-score08-1=6<sup>7
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=7<sup>7

| RD3-seed01=Q
| RD3-team01= D Brands
| RD3-score01-1=6
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= G Monfils
| RD3-score02-1=1
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= L Lacko
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= R Gasquet
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=Q
| RD4-team01= D Brands
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= R Gasquet
| RD4-score02-1=7
| RD4-score02-2=7
| RD4-score02-3= 
}}

Qualificatório
Cabeças de chave

  Tobias Kamke (Qualificado)
  Ivo Karlović (Promeira rodada)
  Josselin Ouanna (Qualificador)
  Antonio Veić (Primeira rodada)

<ol start="5">
<li> Matteo Viola (Qualificador)
<li> Michael Berrer (Qualificador)
<li> Marco Chiudinelli ''(Segunda rodada)
<li> Daniel Brands (Qualificado)
</ol>

Qualificados

  Tobias Kamke
 ''' Dustin Brown

<li>  Jan Hernych
<li>  Daniel Brands

Chave qualificatória

Primeiro qualificador

Segundo qualificador

Terceiro qualificador

Quarto qualificador

Ligações externas
 Chave de simples
 Chave qualificatória

S